Kurki steht für:
 IVL K.1 Kurki, finnisches Schulflugzeug
 Matti Kurki, finnischer Häuptling
 Matti Kurki, Torpedoboot, siehe Kasarski-Klasse #Einsatz unter finnischer Flagge
 Kurki (Działdowo), Dorf im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Kurkau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Kurki (Olsztynek), Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Kurken, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Kurki (Dagestan), Dorf in der Republik Dagestan, Russland
 Kurki (Swerdlowsk), Dorf in der Oblast Swerdlowsk, Russland

Kurki ist der Familienname folgender Personen:
 Ville Kurki (1968–2022), finnischer Regattasegler